Ovo je prvo izdanje Razvojnog trofeja FINA-e u vaterpolu. Održano je od 2. do 8. svibnja 2007. u Kuwaitu.

Turnir

Skupina A

Skupina B

Utakmice za plasman 

 za 11. mjesto:  -  neodigrano
 za 9. mjesto:  -  neodigrano
 za 7. mjesto:  -  neodigrano
 za 5. mjesto:  -  10:8
 za broncu:  -  neodigrano
 za zlato:  -  16:4

2007
 2007